Пье́тро Ду́тто (; 18 февраля 1989, Кунео, Италия) — итальянский биатлонист, участник этапов Кубка мира в составе сборной Италии, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2008 года в эстафете.

Завершил карьеру 1 Апреля 2019 года.

Биография 
Пьетро Дутто родился в 1989 году в небольшом итальянском городе Кунео. Там же он стал заниматься биатлоном. На молодёжном уровне главным успехом в карьере Дутто стала бронзовая медаль, завоёванная на юниорском чемпионате мира 2008 года. В 2011 году Пьетро дважды смог попасть на подиум Кубка IBU.

Кубок мира 
В сезоне 2012/2013 Дутто дебютировал в Кубке мира. И уже во второй гонке молодой итальянец смог попасть в очки, заняв 39-е место в спринте. На следующем этапе Дутто был включён в состав эстафетной команды, которая в итоге заняла 8-е место. Наилучшим результатом в первом сезоне для итальянца стало 6-е место в составе эстафетной сборной на 8-м этапе в Сочи.

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 

Биатлонисты Италии